W Polsce
 Trzebieszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Trzebieszów – gmina wiejska 
 Trzebieszów – dawna gromada
 Trzebieszów – część wsi Moszczanka w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik

 Inne
 Trzebieszów-Kolonia
 Trzebieszów Pierwszy
 Trzebieszów Drugi